Beschreibung oder Beschrieb steht für:
 wissenschaftliche Beschreibung als Prinzip, siehe Deskription
 Methodik der Beschreibung, siehe Phänomenologie (Methodik)

Siehe auch:
 Beschreibung II
 Dichte Beschreibung
 Erstbeschreibung